

Lieux 

 Gravesend (Kent), ville anglaise dans le Kent ;
 Gravesend (Nouveaux-Pays-Bas), ville fondée dans le Nouveau Monde ;
 Gravesend (Brooklyn), quartier de Brooklyn aux États-Unis ;
 Gravesend (Australie), village australien en Nouvelle-Galles du Sud.

Personnalités 
 Stephen Gravesend (mort en 1338), évêque de Londres.

Autres 
 Gravesend, roman de William Boyle (2013)